Dieterici ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Dieterici (1790–1859), deutscher Statistiker und Nationalökonom
 Conrad Dieterici (1858–1929), deutscher Physiker und Rektor der Universität Kiel
 Friedrich Heinrich Dieterici (1821–1903), deutscher Orientalist